Francés puede referirse a:

 El natural de Francia, o lo perteneciente o relativo a este país soberano europeo.
 El pueblo francés, uno de los pueblos europeos de raíz latina.
 El idioma francés, lengua romance hablada en todo el territorio de la Francia metropolitana.
 El francés cajún, dialecto del idioma francés hablado en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos.
 El francés de Bélgica, variedad del idioma francés que hablan los francófonos de Bélgica.
 El francés  de Suiza, variedad del idioma francés que se habla en la parte de Suiza conocida como Romandía (región francófona del país).
 El francés quebequés, variedad más extendida del idioma francés en Canadá.
 El francés medio, división histórica del idioma francés que cubre aproximadamente el periodo comprendido entre 1340 y 1611.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 Francés (apellido).

También, puede referirse a las siguientes personas:

 Alfredo García Francés (n.1949), fotógrafo, periodista y escritor español.
 Bernardo Francés Caballero (1774-1843), eclesiástico español, arzobispo de Zaragoza.
 José Albero Francés (n.1933), director de orquesta y compositor español.
 José Antonio Francés (n.1968), escritor y articulista español.
 José el Francés, sobrenombre de José Rodríguez Vázquez (n.1971), músico de origen francés.
 José Francés (1883-1964), periodista, crítico de arte, traductor y novelista español.
 José Pérez Francés (n.1936), ciclista español.
 Juan Francés (siglos y ), escultor y forjador español.
 Juan Francés de Iribarren (1699-1767), compositor y organista español.
 Juana Francés (1924-1990), pintora española.
 Nicolás Francés (?-c.1468), pintor y miniaturista español.
 Victoria Francés (n.1982), ilustradora española.

Asimismo, en deporte, puede hacer referencia a:

 El billar francés o «carambola».
 El savate o «boxeo francés»; deporte de contacto francés.
 El Shotokan Ryu kase ha o «karate francés»; variante del estilo Shotokan de karate japonés fundada en Francia por el maestro de origen japonés TaijiKase.

También, puede referirse a las siguientes razas de perro:

 El braco francés, raza de perro originaria de Francia.
 El bulldog francés, raza de perro originaria de Inglaterra.

Además, puede hacer referencia a:

 Plectranthus amboinicus (el «orégano francés», también llamado «tomillo español», «menta mexicana», «orégano cubano», «orégano orejón», «orégano brujo» o «borraja india»), planta perenne de la familia de las lamiáceas.
 El remigio francés, un juego de naipes.

Enlaces externos